Басок:

 Басок — зменшувальна форма до бас
 Басок — струна в музичних інструментах, що дає низький звук

 Басок Борис Іванович — український вчений-фізик
 Басок Василь Якович — український поет-лірик, перекладач з російської літератури

Посилання 
 Слово «БАСО́К» у Словнику української мови (1970–1980) 

Українські прізвища